Die BGL Ligue 2019/20 war die 106. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer.
Sie begann am 4. August 2019 und sollte planmäßig mit dem letzten Spieltag am 17. Mai 2020 enden. Nach dem 13. Spieltag am 1. Dezember 2019 ruhte der Spielbetrieb während einer Winterpause bis zum 23. Februar 2020. Die letzten Partien fanden am 8. März 2020 statt. Aufgrund von Entscheidungen der Landesregierung wurde die Saison Ende April 2020 angesichts der globalen COVID-19-Pandemie für beendet erklärt. Es wurde kein Meister gekürt, der Abstieg wurde ausgesetzt.

Unterbrechung und Abbruch der Saison aufgrund der COVID-19-Pandemie 
Am 12. März 2020 unterbrach der luxemburgische Fußballverband wegen des Coronavirus die laufende Saison und setzte den Spielbetrieb bis auf Weiteres aus. Die FLF konkretisierte den Zeitraum der Unterbrechung dahingehend, dass zunächst bis zum 27. April 2020 keine Spiele stattfinden sollten.

Der luxemburgische Arbeits- und Sportminister Dan Kersch verkündete am 23. März 2020, dass Vereine ohne Gewinnzweck (associations  sans but lucratif), zu der auch Sportvereine und Verbände gezählt werden, von der Kurzarbeit profitieren könnten. Bedingung sei, dass der Verein oder Verband soziale Abgaben für die jeweilige Person entrichtet habe. Somit fände die Maßnahme auf professionell beschäftige Trainer, Spieler oder durch Dienstleistungsvertrag gebundene Personen Anwendung. Als erste Klubs aus der BGL Ligue stellten F91 Düdelingen und der FC Progrès Niederkorn Anträge auf Kurzarbeit.

Ende April 2020 beantragte die FLF bei der UEFA aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie den vorzeitigen Abbruch der Saison und den Verzicht auf Titelvergaben.

Am 4. Mai 2020 gab die FLF bekannt, dass die UEFA dem vorzeitigen Abbruch der BGL Ligue zugestimmt habe. Durch diese Entscheidung wurde die Tabelle des 17. Spieltages als abschließendes Klassement gewertet. Somit tritt Fola Esch in der Saison 2020/21 in der Qualifikation zur Champions League an. Für die 1. Qualifikationsrunde der Europa League 2020/21 wurden FC Progrès Niederkorn und der FC Differdingen 03 nominiert. Da kein Pokalsieger ermittelt wurde, nimmt laut den Bestimmungen der UEFA der Tabellenvierte Union Titus Petingen ebenfalls an der Europa League-Qualifikation teil. Der Abstieg aus der BGL Ligue wurde ausgesetzt. Da den Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs die beiden ersten Tabellenplätze der Ehrenpromotion belegten, das Aufstiegsrecht gewährt wurde, wird die Spielzeit 2020/21 mit sechzehn Mannschaften ausgetragen.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2019/20 kamen zu den Vereinen, die in der vorherigen Saison die Plätze 1 bis 11 belegt hatten, die beiden direkten Aufsteiger aus der Ehrenpromotion sowie der Sieger des Barragespiels zwischen dem Dritten der Ehrenpromotion und dem 12. der BGL Ligue der Saison 2018/19 hinzu. US Hostert setzte sich im Barragespiel gegen Swift Hesperingen durch und schaffte somit den Klassenerhalt.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien und Zuschauer

Torschützenliste 

Stand: 8. März 2020

Trainerwechsel

Höchstwerte der Saison 
Höchster Heimsieg:
 5:0 (CS Fola Esch gegen FC Rodingen 91 am 11. Spieltag)
Höchster Auswärtssieg:
 7:0 (F91 Düdelingen bei FC Victoria Rosport am 7. Spieltag)
Die meisten Tore:
 33 am 2. Spieltag
Die wenigsten Tore:
 16 am 15. Spieltag
Torreichste Spiele:
 8 Tore:
 US Hostert – FC Progrès Niederkorn (3:5 am 2. Spieltag)
 7 Tore:
 Etzella Ettelbrück – FC Rodingen 91 (5:2 am 2. Spieltag)
 FC Victoria Rosport – F91 Düdelingen (0:7 am 7. Spieltag)
 FC Progrès Niederkorn – FC Blue Boys Muhlenbach (5:2 am 12. Spieltag)
Torreichste unentschiedene Spiele:
 FC Rodingen 91 – Jeunesse Esch (3:3 am 5. Spieltag)
 F91 Düdelingen – RFC Union Luxemburg (3:3 am 5. Spieltag)
Höchste Zuschauerzahl in einem Spiel:
 FC Progrès Niederkorn – Jeunesse Esch (2.148 Zuschauer, 1. Spieltag)
Niedrigste Zuschauerzahl in einem Spiel:
 FC Blue Boys Muhlenbach – Etzella Ettelbrück (65 Zuschauer, 8. Spieltag)
Jüngster eingesetzter Spieler:
 Goncalo Rodrigues Fernandes (Etzella Ettelbrück), 16 Jahre, 1 Monat und 19 Tage
Ältester eingesetzter Spieler:
 Jonathan Joubert (F91 Düdelingen), 40 Jahre, 2 Monate und 19 Tage
Stand: 8. März 2020

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020